Saint-Didier-d'Aussiat é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Didier-d'Aussiat apresentava uma população de 792 habitantes, distribuídos por 325 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain